Sant'Antonio kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Sant'Antonio Tortal, ort, Veneto, Provincia di Belluno, 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna), 
 Sant'Antonio (kommunhuvudort i Italien, Lombardiet, Provincia di Sondrio), 
 Sant'Antonio, Mantua, kommunhuvudort, Porto Mantovano, Lombardiet, Provincia di Mantova, 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia), Provincia di Udine, 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Salerno, 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Modena), 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo), 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Brescia), 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Bergamo), 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Veneto, Provincia di Vicenza), 
 Sant'Antonino, Haute-Corse, ort, Veneto, Provincia di Padova, 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Lazio, Provincia di Frosinone, lat 41,38, long 13,74), 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Novara), 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Toscana), Provincia di Pistoia, 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Bolzano, 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Reggio Calabria, 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Lazio, Provincia di Frosinone, lat 41,62, long 13,40), 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Lazio, Provincia di Latina), 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Veneto, Provincia di Belluno), 
 Sant'Antonio (ort i Italien, Sicilien), Messina,

Schweiz 

 Sant’Antonio, Ticino, ort i Ticino, 

Robotskapade Italienförgreningar